Caixa de Pandora — artefato da mitologia grega
Operação Caixa de Pandora — ação da Polícia Federal brasileira deflagrada em 27 de novembro de 2009
Die Büchse der Pandora — filme alemão de 1929, traduzido no Brasil como A Caixa de Pandora

Desambiguações de mitologia
Desambiguações de cinema